Iguaçu – kompleks wodospadów na rzece Iguaçu
 Iguaçu – rzeka, lewy dopływ rzeki Paraná
 Foz do Iguaçu – miasto w Brazylii przy granicy z Argentyną
 Nova Iguaçu – miasto w Brazylii w stanie Rio de Janeiro